Artavasdes fou un antic nom persa que apareix en grec també com Artaouásdes, Artabázes, Artábazos i Artáozos, i en llatí Artavasdes, Artavazdes, Artabasdes i Artabazus  (elamita Ir-du-maš-da, armeni Artavazd, antic persa Ṛtavazdah o Ṛtavazdā, avesta Ašavazdah que vol dir "Poderós a través de la veritat"). El van portar diversos personatges entre els quals:
 Satrapes d'Armènia
 Artavasdes I (Arsames)
 Reis d'Armènia:
 Artavasdes II d'Armènia 123-95 aC 
 Artavasdes III d'Armènia 55-34 aC 
 Artavasdes IV d'Armènia 5-4 aC
 Artavasdes V d'Armènia 1-2 
 Artavasdes VI d'Armènia 4-6.
 Artavasdes VII d'Armènia 252-283 
 Reis de Pàrtia
 Artavasdes de Pàrtia 226-231
 Reis de Mèdia Atropatene:
 Artavasdes, rei de la Mèdia Atropatene vers el 100 aC
 Artavasdes I fou rei de Mèdia Atropatene 36 aC-20 aC.
 Artavasdes II fou rei de Mèdia Atropatene del 4 al 10.
 Emperador romà d'Orient:
 Artavasdos fou emperador romà d'Orient 742-743.